Thailand Open 1997 steht für:

 Thailand Open 1997 (Badminton), Badmintonturnier
 Thailand Open 1997 (Snooker), Snookerweltranglistenturnier